Agrupació Independent de Benidorm, agrupació d'electors d'àmbit municipalista de Benidorm, a la Marina Baixa
 Agrupación Independiente de Beniatjar, agrupació d'electors d'àmbit municipalista de Beniatjar, a la Vall d'Albaida
 Agrupación Independiente de Beniflà, agrupació d'electors d'àmbit municipalista de Beniflà, a la Safor
 Agrupación Independiente de Bicorp, agrupació d'electors d'àmbit municipalista de Bicorb, a la Canal de Navarrés
 Agrupación Independiente de Bufali, agrupació d'electors d'àmbit municipalista de Bufali, a la Vall d'Albaida
 Agrupación Independiente de Bugarra, agrupació d'electors d'àmbit municipalista de Bugarra, als Serrans
 Acció Integralista Brasilera, partit polític històric del Brasil
 Associació Internacional de Boxa, federació internacional organitzadora de torneigs de boxa
 Associació Italiana de Biblioteques, associació professional de bibliotecaris d'Itàlia
 Association for International Broadcasting, associació comercial internacional de diversos mitjans de radiodifusió
 Agència d'Informació de Burkina, agència de notícies oficial de Burkina Faso
 Associació d'Internautes Bodyboard, associació cultural de la localitat de Sopela, al País Basc
 Art Institute of Boston, universitat privada amb seu a Cambridge (Massachusetts), als Estats Units
 Arts Institute at Bournemouth, universitat especialitzada en arts amb seu a Bournemouth, al Regne Unit
 AIB College of Business (de l'acrònim en anglès American Institute of Business), universitat privada amb seu a Des Moines, als Estats Units
 AIB International (de l'acrònim en anglès American Institute of Baking), centre de recerca en l'elaboració de pa i nutrició amb seu a Manhattan (Kansas), als Estats Units
 Allied Irish Banks, banc comercial d'Irlanda
 Anglo Irish Bank, banc històric d'Irlanda
 Allied Intelligence Bureau, unió dels serveis d'intel·ligència dels aliats durant la Segona Guerra Mundial
 Archives Italiennes de Biologie, revista científica especialitzada en biologia general i neurociència
 All India Bakchod, grup creador de podcàsting i canal de YouTube d'humor de l'Índia
 Authenticated Identity Body, mètode per a compartir una identitat digital entre els membres d'una xarxa
 Àcid indol-3- butíric, àcid carboxílic utilitzat en la producció d'hormones vegetals
 Àcid 2-aminoisobutíric, aminoàcid no proteic molt rar a la natura